Questa è la prima edizione del torneo.

In finale Thiago Seyboth Wild ha sconfitto Hugo Gaston con il punteggio di 7–5, 6–1.

Teste di serie 

  Hugo Dellien (ritirato)
  Hugo Gaston (finale)
  Camilo Ugo Carabelli (quarti di finale)
  Felipe Meligeni Alves (primo turno)

  Franco Agamenone (primo turno) 
  Facundo Díaz Acosta (primo turno, ritirato) 
  Luciano Darderi (primo turno) 
  Riccardo Bonadio (quarti di finale)

Qualificati 

  José Pereira (secondo turno)
  Orlando Luz (secondo turno)
  Wilson Leite (primo turno)

  Álvaro López San Martín (quarti di finale)  
  Federico Gaio (secondo turno)  
  Mateus Alves (primo turno)

Lucky Loser 

  Gonzalo Villanueva (primo turno)

Wildcard 

  Gonzalo Lama (primo turno)
  Daniel Antonio Núñez (primo turno) 

  Miguel Fernando Pereira (primo turno)

Alternate 

  Pol Martín Tiffon (secondo turno)

Special Exempt 

  Thiago Seyboth Wild (campione)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Viña del Mar Challenger 2023